Татья́на Владимировна Толста́я:
 Толстая, Татьяна Владимировна (1929—2005) — русская художница, станковый и книжный график.
 Толстая, Татьяна Владимировна (псевдоним Вечорка; 1892—1965) — писательница и поэтесса, переводчица.